Alabama Song, titre de la version anglaise d'une chanson dont les paroles originales en allemand sont de Bertolt Brecht et la musique de Kurt Weill. Cette chanson est chantée par de nombreux interprètes ;
 Alabama Song, un roman, prix Goncourt en 2007.